Тоналапа има више значења:

 Тоналапа (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тоналапа (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналапа, Санта Барбара (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналапа (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналапа (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналапа (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тоналапа (Наранхал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тоналапа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику